Вайтра () — город в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Гмюнд. Население составляет 2706 человек (на 1 января 2018 года). Занимает площадь 52,53 км². Официальный код — 30942.

География 
Вайтра лежит в лесистой зоне Нижней Австрии, на побережье реки Лужнице. Площадь города составляет 52,53 км2, из которых 42,23% территории занято лесом.

Фотографии

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Рэймонд Фокс (АНП) по результатам выборов 2015 году.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 15 мест.
 СДПА занимает 4 мест.
 местный список: 2 места.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Австрии